Tiraque (provincie), een provincie van Bolivia
 Tiraque (gemeente), een gemeente in deze provincie
 Tiraque (plaats), een plaats in deze gemeente en de hoofdstad van de provincie